Вя́зников — русская фамилия. Известные носители:
 Вязников, Александр Юрьевич — генерал-лейтенант ВДВ ВС РФ.
 Вязников, Павел Александрович — писатель, переводчик.